Лемешки — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лемешки — село в Суздальском районе Владимирской области.
 Лемешки — деревня в Тейковском районе Ивановской области.